

Lokalizacje w Stanach Zjednoczonych 
 Conner – obszar niemunicypalny w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Conner – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Ravalli
 La Conner – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit

Inne 
 Tara Conner – Miss USA 2006
 USS Conner – amerykańskie okręty